Daniel Muñoz puede referirse a:

 Daniel Muñoz Vidal (1849-1930), escritor, periodista, político y diplomático uruguayo - primer Intendente Municipal de Montevideo.
 Daniel Muñoz Bravo (1966-), actor y folclorista chileno.
 Daniel Muñoz Giraldo (1996-), ciclista colombiano.
 Daniel Muñoz Mejía (1996-), futbolista colombiano.